Il singolare del torneo di tennis Tallahassee Tennis Challenger 2007, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Jo-Wilfried Tsonga che ha battuto in finale Rik De Voest 6-1, 6-4.

Teste di serie 

 Davide Sanguinetti (semifinali)
 Kevin Kim (primo turno)
 Rik De Voest (finale)
 Alex Bogdanović (secondo turno)

 Zack Fleishman (primo turno)
 Wayne Odesnik (quarti di finale)
 Kenneth Carlsen (quarti di finale)
 Sam Warburg (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Tallahassee Tennis Challenger 2007